Тарас Береза – львівський філолог, мовознавець, перекладач, автор словників.

Засновник ютуб-каналу «Мовний клуб», популярними програмами якого є «Кухня смачних словників» та «Авторська мовна школа». Також львівський мовознавець має власний сайт, на якому можна ознайомитися з його діяльністю та придбати його праці.

У своїх соцмережах Тарас публікує дописи на тему української мови та допомагає людям полегшити її вивчення за допомогою різноманітних корисних порад. Також Береза неодноразово давав інтерв’ю Громадському Інтерактивному Телебаченню.

Життєпис: 
Тарас Береза народився у Львові, в 1978 році. Базову середню загальну освіту здобував у Чоловічій гуманітарній гімназії. Згодом навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка на спеціальності «Англійська філологія» та Львівській комерційній академії на юридичному факультеті.

Праці: 

 A як кажуть у Вас? (2021)
 Гарна мова – одним словом: словник вишуканої української мови (2015)
 Мова – не калька: словник української мови (2015)
 Мовою бестселерів: сучасний словник живої мови (2017)
 Практичний англо-український словник фразеологічних синонімів (2011)
 Скажи мені українською (2019)
 Слова, що нас збагачують (2016)
 Словник англо-український навчальний до сніданку «Поласуймо англійською!» (2013)
 Сучасний англо-український словник живої мови (2012)

Словник «Скажи мені українською» Тарас Береза видав з метою покращити загальний рівень володіння українською мовою у побуті та діловому спілкуванні. У ньому чітко відображено різницю між українською мовою та штучними запозиченнями з російської.

Автор пропонує словник «Слова, що нас збагачують» як засіб для відновлення забутих та «викоренених» слів. Цей словник є продовженням праці «Гарна мова - одним словом» та має на меті розширити словниковий запас читача.

У словнику "Мова – не калька" представлено багатство української мови, відокремлення її від суржику та іншомовних запозичень. Цей словник містить багато самобутніх українських слів та висловів. У ньому опрацьовано понад 20000 складних слів та висловів, які також допоможуть збагатити лексикон кожного українця.

В основному Тарас співпрацює із видавництвом Апріорі та видає свої словники саме у них.

Посилання: 
https://chtyvo.org.ua/authors/Bereza_Taras/ 

https://slovnyky.com.ua/  

https://www.facebook.com/taras.bereza.9/map?locale=uk_UA 

https://www.instagram.com/bereza_taras/ 

https://www.youtube.com/@user-pw7xx1pd9r

https://www.youtube.com/@git_tv